La libra fue la moneda de Haití desde 1697 hasta 1813.

Historia 
Fue puesta en vigencia tras la colonización francesa de la parte occidental de la isla La Española en 1697 y fue la moneda vigente hasta 1813, nueve años después del triunfo de la Revolución Haitiana. La libra (livre) haitiana poseía paridad cambiaria con la libra francesa y estaba subdividida en 20 sueldos (sous), y cada sueldo constaba de 12 dineros (deniers); la libra valía pues 240 dineros. Una denominación típica de esta moneda haitiana fue el escalin, que se constituía de 15 sueldos y equivalía a un Real colonial español. 

La libra fue sustituida por el gourde en 1813 a una tasa de 1 gourde = 8 libras con 5 sueldos (11 escalines).

Monedas 
Las monedas para uso exclusivo en la colonia francesa de Haití se emitieron entre 1802 y 1809 y circularon junto a otras monedas reselladas.

En 1802 se emitió la moneda de  escalin de plata. Luego en 1807 se emitieron dos nuevos valores también en plata: piezas de 7 sueldos con 6 dineros (expresión nominal del medio escalin) y piezas de 15 sueldos.

Referencias 
 Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801–1991 (18th ed. ed.). Krause Publications. ISBN 0873411501.

Monedas fuera de curso
Libra (moneda)
Monedas de Haití